Fourier se poate referi la:
 Charles Fourier (1772–1837), un filosof utopist și economist francez
 Joseph Fourier (1768–1830), un matematician și fizician francez
 Seriile Fourier numite în onoarea sa
 Transformata Fourier, o generalizare a seriilor Fourier

Nume de familie ocupaționale